Евант (*Ευάνθης, 2-а пол. V ст. до н. е. ) — цар Саламіну після 450 року до н. е.

Життєпис 
Походив з династії Тевкридів. Про батьків існує різні відомості. Став правити десь після 450 року до н. е. Зберігав вірність Перській державі. Відомі лише монети з зображення барана з обох боків або барана — на лицьовому боці, скороченим ім'ям — на зворотному.

Джерела 
 Markou, E. 2011b: L'or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l'époque classique (Μελετήματα 64), Athens.

Стародавній Кіпр